Берга () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бергеда. Занимает площадь 22,56 км². Население — 16596 человек (на 2007 год). Расстояние до административного центра провинции — 84 км.

Вблизи города находится средневековая крепость Сан-Фернандо и храм XIV века Сантуарио де Керальт.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web del Ayuntamiento de Berga
 Videos de Berga
 Web de turismo de la comarca de Berguedá
 Web del Centro de Estudios Jose Ester Borras de Berga
 Web de los movimientos sociales de la comarca de Berguedá

Муниципалитеты Барселоны
Бывшие столицы